Pantopsalis är ett släkte av spindeldjur. Pantopsalis ingår i familjen Monoscutidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lockespindlar
Pantopsalis